Flag Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Flag Creek (Alaska), Fluss im Matanuska-Susitna Borough, Bundesstaat Alaska
 Flag Creek (Rio Blanco County, Colorado), Fluss im Rio Blanco County, Bundesstaat Colorado
 Flag Creek (Gunnison County, Colorado), Fluss im Gunnison County, Bundesstaat Colorado
 Flag Creek (Montana), Fluss im Carter County, Bundesstaat Montana